Вачков може да се отнася за:
 Веселин Вачков (р. 1968), българско-чешки журналист
 Григор Вачков (1932 – 1980), български актьор
 Даниел Вачков (р. 1964), български историк
 Марин Вачков (1922 – 1998), български политик
 Марко Вачков (1866 – 1936), български общественик
 Пламен Вачков (р. 1949), български политик

Български фамилни имена